Commissaris van politie
Commissaris (Nederlandse politie), Nederlandse politiecommissaris
 Lid van een raad van commissarissen
 Commissaris van de Koning 
 Eurocommissaris, een lid van de Europese Commissie
 Commissaris (film), een film uit het Sovjettijdperk waarvoor Alfred Schnittke de muziek schreef
Commissaris (Schnittke), de filmmuziek bij de gelijknamige film
 Volkscommissaris, Sovjetbenaming voor een minister
 Politiek commissaris, officieren die in het Rode Leger toezagen op de politieke vorming van de officieren en manschappen

Personen:
 Ronnie Commissaris (1950), een Belgisch acteur en regisseur